Ваке — топоним

 Ваке —  коммуна в Германии
 Ваке —  село в Абхазии/Грузии
 Ваке —  азербайджанское село в Дманисском районе Грузии
 Ваке —  посёлок в Японии в уезде Ваке префектуры Окаяма
 Ваке — район Тбилиси.
 Ваке-парк —  самый крупный парк в Тбилиси
 Ваке —  уезд в Японии в префектуре Окаяма